Medialuna (arena), een ronde arena met een halfronde piste die wordt gebruikt voor de Chileense rodeo
Medialuna (geslacht), een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van loodsbaarzen